Багнюк — українське прізвище. Відомі носії:

 Багнюк Валентин Віталійович (* 1962) — директор Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Багнюк Ігор Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Багнюк Надія Михайлівна (1885—1971) — український живописець, графік.
 Багнюк Олександр Олександрович (1977—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Багнюк Олексій Сергійович (1979) — український футболіст, захисник.
 Багнюк — український військовик, полковник, командир 12-ї Київської дивізії Армії УНР.

Примітки